Tisuća označava takav broj gdje iza prve znamenke jedinice (1) slijede još tri nule (1.000), odnosno može se još pisati i .

Brojevi